Барановский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Змеиногорском районе Алтайского края России. Административный центр — село Барановка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 2310 человек, в том числе 1108 мужчин и 1202 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 2265 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Барановка,
 село Гальцовка,
 посёлок Рязановка.

 Сосновка — упразднённое в 1984 году село.

Примечания 

Муниципальные образования Змеиногорского района
Сельские поселения Алтайского края